Танкусај има више значења:

 Танкусај, Исла Хуан А. Рамирез, Ганадера (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Танкусај (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику